Плавцій Квінтілл, Луцій Тіцій Плавцій Квінтілл (, ? — 175) — державний діяч часів Римської імперії.
 Марк Педуцей Плавцій Квінтілл (, ? — після 197) — державний діяч часів Римської імперії.